A magyar labdarúgó-válogatott első Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzése Bulgária ellen, 2020. október 8-án. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 946. mérkőzése.

Helyszín 
A találkozó Belgrádban a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban volt.

Keretek 

 : A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek.

A magyar válogatott keretének eredetileg Szoboszlai Dominik is a tagja lett volna, azonban klubja, a Red Bull Salzburg a csapatnál tapasztalt koronavírus-fertőzés és az ehhez kapcsolódó osztrák jogszabályok miatt nem csatlakozhatott.

A mérkőzés 

Statisztika

Kapcsolódó szócikkek 

 Bolgár labdarúgó-válogatott
 Magyar labdarúgó-válogatott
 UEFA Nemzetek Ligája (2018–2019-es szezon)
 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság (pótselejtezők)

Jegyzetek 

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2020-ban
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Bulgária ellen